Tony Daniel (auteur)
Tony Daniel (striptekenaar)